digraf – rodzaj grafu
 digraf – dwuznak, pojęcie w piśmiennictwie.